Доні́й — українське прізвище. Відомі носії:

 Доній В'ячеслав Михайлович — футболіст клубу «Амкар».
 Доній Захар Панасович — радянський військовик часів Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Доній Микола Романович — дослідник історії КПРС та КП(б)У, археограф, педагог.
 Доній Олександр Сергійович — український політик, громадський і культурний діяч.

Українські прізвища